Der Challenger Mendoza 2016 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. Januar 2016 in Mendoza stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 52 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 62 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 47 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Mendoza (Argentinien)